Martin Frk (né le  à Bochov en République tchèque) est un joueur professionnel tchèque de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier.

Biographie

Carrière en club 
Alors qu'il joue en junior pour le HC Energie Karlovy Vary, il est sélectionné au , en  par le Iougra Khanty-Mansiïsk au cours du repêchage d'entrée dans la KHL 2010. Lors de la sélection européenne 2010 de la Ligue canadienne de hockey, il est choisi au premier tour en troisième position par les Mooseheads de Halifax. Lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2012, les Red Wings de Détroit le sélectionnent au deuxième tour en . Les Mooseheads remportent la Coupe du président et la Coupe Memorial 2013. Il passe professionnel en 2013-2014 avec les Griffins de Grand Rapids dans la Ligue américaine de hockey. Le , il est réclamé au Ballottage par les Hurricanes de la Caroline. Le , il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey avec les Hurricanes face aux Oilers d'Edmonton.

Le , il signe un contrat de deux saisons avec les Kings de Los Angeles pour une valeur de .

Carrière internationale 
Il représente la République tchèque en sélection jeune.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2006-2007|| HC Energie Karlovy Vary 18 ans || Extraliga 18 ans || 5|| 0|| 1|| 1|| 2|| || || || || 
|-
| 2007-2008|| HC Energie Karlovy Vary 18 ans || Extraliga 18 ans || 44|| 25|| 17|| 42|| 56|| 2|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
| 2008-2009|| HC Energie Karlovy Vary 18 ans || Extraliga 18 ans || 22|| 26|| 12|| 38|| 85|| || || || || 
|-
| 2008-2009 || HC Energie Karlovy Vary 20 ans || Extraliga 20 ans || 16|| 8|| 12|| 20|| 6|| || || || || 
|-
| 2009-2010|| HC Energie Karlovy Vary 18 ans || Extraliga 18 ans || 8|| 9|| 4|| 13|| 41|| || || || || 
|-
| 2009-2010 || HC Energie Karlovy Vary 20 ans || Extraliga 20 ans || 39|| 28|| 27|| 55|| 184|| 6|| 2|| 3|| 5|| 4
|-
| 2010-2011 ||Mooseheads de Halifax ||LHJMQ ||66 ||22 ||28 ||50 ||75 ||4 ||0 ||2 ||2 ||8
|-
| 2011-2012 || Mooseheads de Halifax || LHJMQ || 34|| 16|| 13|| 29|| 41|| 17|| 5|| 6|| 11|| 26
|-
| 2012-2013 || Mooseheads de Halifax || LHJMQ || 56|| 35|| 49|| 84|| 84|| 17|| 13|| 20|| 33|| 32
|-
| 2013 || Mooseheads de Halifax || C. Memorial || 4|| 5|| 4|| 9|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| Griffins de Grand Rapids || LAH || 50|| 3|| 9|| 12|| 22|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2013-2014 || Walleye de Toledo ||ECHL || 15|| 5|| 8|| 13|| 10|| - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015|| Griffins de Grand Rapids || LAH || 32 || 6 || 6 || 12 || 16 || 2 || 0 || 2 || 2 || 0
|-
| 2014-2015 || Walleye de Toledo || ECHL || 29 || 23 || 15 || 38 || 16 || 14 || 9 || 4 || 13 || 10
|-
| 2015-2016 || Griffins de Grand Rapids || LAH || 67 || 27 || 17 || 44 || 89 || 4 || 1 || 3 || 4 || 2
|-
| 2016-2017 || Hurricanes de la Caroline || LNH ||2 || 0 || 0 || 0|| 0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017 || Griffins de Grand Rapids || LAH || 65 || 27 || 23 || 50 || 58 || 16 || 5 || 10 || 15 || 20
|-
| 2017-2018 || Red Wings de Détroit || LNH || 68 || 11|| 14|| 25|| 14|| - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Red Wings de Détroit || LNH || 30|| 1|| 5|| 6|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || Griffins de Grand Rapids || LAH || 13|| 5|| 9|| 14|| 6|| 3|| 1|| 2|| 3|| 16
|-
| 2019-2020 || Kings de Los Angeles || LNH || 17|| 6|| 2|| 8|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || Reign d'Ontario || LAH || 37|| 23|| 13|| 36|| 39|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || Kings de Los Angeles || LNH || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Reign d'Ontario || LAH || 14 || 6 || 6 || 12 || 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022 || Kings de Los Angeles || LNH || 6 || 2 || 0 || 2 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Reign d'Ontario || LAH || 58 || 40 || 33 || 73 || 73 || 5 || 2 || 3 || 5 || 24

| 118 || 18 || 21 || 39 || 22 || || || || ||

Au niveau international 

|-
| 2010 || align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans || 6|| 2|| 5|| 7|| 6|| +1|| align="left"|
|-
| 2011 || align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans || 6|| 1|| 4|| 5|| 2|| -2|| align="left"|
|-
| 2011 || align="left"| Championnat du monde junior || 6|| 1|| 2|| 3|| 2|| -2||align="left"| 
|-
| 2013 || align="left"| Championnat du monde junior || 6|| 3|| 1|| 4|| 16|| -1||align="left"|

Références

Joueur tchèque de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la KHL
Choix de repêchage du Iougra Khanty-Mansiïsk
Choix de repêchage des Red Wings de Détroit
Joueur des Mooseheads de Halifax
Joueur du Walleye de Toledo
Joueur des Griffins de Grand Rapids (LAH)
Joueur du HC Karlovy Vary
Champion de la Coupe Memorial
Joueur des Hurricanes de la Caroline
Champion de la Coupe Calder
Joueur des Red Wings de Détroit
Naissance en octobre 1993
Naissance dans la région de Karlovy Vary
Joueur des Kings de Los Angeles
Joueur du Reign d'Ontario (LAH)